«Тишина в библиотеке» — 8 серия 4 сезона британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто». Первая часть двухсерийной истории, предшествующая серии «Лес мертвецов».

Это четвёртая работа в сериале сценариста Стивена Моффата после «Пустой ребёнок»/«Доктор танцует», «Девушка в камине» и «Не моргай», перед тем как Стивен был официально утвержден BBC как новый главный сценарист сериала, заменивший Расселла Ти Дейвиса.

В этой серии впервые появляется актриса Алекс Кингстон в роли Ривер Сонг.

Сюжет 
Получив странное сообщение на психобумагу, Доктор и Донна попадают в 6-е тысячелетие, в самую большую библиотеку во Вселенной, которой управляет компьютер с самым большим жёстким диском в истории. В библиотеке подозрительная тишина, безлюдно.

Доктор и Донна встречают статую с человеческим лицом. Они получают от этой статуи сообщение от бывшего владельца библиотеки: «Считайте тени». Свет в коридоре гаснет, и Доктор с Донной попадают в один из читальных залов. Там они видят камеру, что является сознание девочки, которая контролирует библиотеку. Неожиданно на камере появилась надпись: «Идут другие».

Неожиданно в библиотеку врывается группа людей в скафандрах — экспедиция во главе с мистером Лаксом. Среди них есть женщина Ривер Сонг, профессор, и она ведёт себя так, будто знакома с Доктором.

Доктор говорит Донне, что существа, уничтожившие всё живое в библиотеке, — Вашта Нерада, микроскопический рой микроорганизмов, пожирающих плоть, и всегда находящийся в тени. Они есть на каждой планете в небольшом количестве, но в библиотеке этих существ миллиарды.

Доктор видит у Ривер дневник в виде ТАРДИС, в котором описаны его приключения, которые ему ещё предстоят. Ривер говорит Доктору, что он ещё молодой и ещё не встретил её, но она знакома с ним в будущем. Ривер рассказывает, что 100 лет назад библиотека закрылась, им передали сообщение об опасности и о том, что «4022 сохранены». Доктор видит у Ривер звуковую отвёртку, почти как у него, но более новую и усовершенствованную. Ривер говорит, что это его подарок ей.

Одна из исследователей, мисс Эванджелиста, проходит через тайный ход, попадает в тень, и её убивают Вашта Нерада. Доктор замечает, что у другого археолога две тени — это Вашта Нерада. Он велит Дэйву надеть шлем и опустить забрало. Вторая тень Дэйва пропадает, но он перестаёт видеть, в его шлеме становится темно, он начинает повторять «Кто выключил свет?». В секунду Вашта Нерада пожирают его. Их рой заполняет скафандр Дэйва и преследует археологов.

Доктор отправляет Донну в ТАРДИС, но её «сохраняют». Доктор видит статую-справочную с лицом Донны, она говорит, что «Донна Ноубл покинула библиотеку и была сохранена». Оставшиеся археологи с Доктором загнаны в тупик, рой Вашты Нерады в скафандре Дэйва приближается. На этом серия заканчивается.

Производство и критика

Производство 
 Роль Ривер Сонг сначала должна была получить Кейт Уинслет. Одной из первых работ Кейт стала драма «Тёмный сезон», написанная Расселом Ти Дейвисом. В конце концов роль досталась Алекс Кингстон.
 Основные сцены снимались в Старой Центральной библиотеке Суонси в Уэльсе.

Критика 
 Серия «Тишина в библиотеке» с продолжением «Лес мертвецов» была номинирована на премию «Хьюго» в номинации «Лучшая драматическая постановка».
 Серия показывалась во время финала конкурса талантов «Britain’s Got talent» на другом канале, и в результате её рейтинг упал. Это был первый случай с возрождения сериала «Доктор Кто» в 2005 году, когда сериал не имел наибольшее число зрителей.

Дополнительная информация 
 Импульсная пушка, используемая Ривер, чтобы сбежать от Вашта Нерада, двигающихся в скафандре Дэйва, та же, что использовал капитан Джек Харкнесс в серии «Доктор танцует». По замыслу Моффата, пушка была оставлена в ТАРДИС после серии «Пути расходятся», а Ривер забрала её в будущем Доктора.
 Доктор упоминает, что «обожает маленькие магазинчики», так же, как говорил в сериях «Новая Земля» и «Смит и Джонс».
 Согласно сайту BBC, в библиотеке находились некоторые книги, ранее упоминавшиеся в сериале, например: руководство по управлению ТАРДИС, «Дневник невозможных вещей» (Человеческая природа/Семья крови), «Французская революция» (Неземной ребёнок — 1 серия 1 сезона Классического Доктора).
 Ривер Сонг постоянно встречается с Доктором в неправильной временной последовательности. Например, в серии «Тишина в библиотеке» она профессор и на свободе, в серии «Время ангелов» сбежала из тюрьмы и ещё не стала профессором, а в серии «Пандорика открывается» сидит в тюрьме и ещё не стала профессором и не получила помилования за миссию с плачущим ангелом («Время ангелов»). Сама Ривер говорит Рори («Невозможный астронавт»), что её прошлое — это будущее Доктора.
 Читая свой дневник, Ривер Сонг упоминает «падение Византии». Это событие происходит в 5 сезоне в серии «Время ангелов».

 В конце серии «Лес мертвецов» Ривер Сонг рассказывает о событиях, которые произошли в серии «Мужья Ривер Сонг», где она описывает последний вечер в её жизни, проведённый около поющих башен на планете Дариллиум, в конце которого она должна была отправиться в библиотеку.

Примечания

Ссылки 
 «Тишина в библиотеке» на Internet Movie DataBase
 «Тишина в библиотеке» на сайте BBC
 Doctor Who на сайте BBC
 Doctor Who на сайте BBC America
 Doctor Who на сайте CBC

Эпизоды с Десятым Доктором